
Termin -{POE}- ima više značenja.

 Polietilen glikol, polimer
 Poliolestarsko ulje, sintetičko ulje koje se koristi u nekim rashladnim kompresorima